Löbbenbach ist der Name folgender Gewässer:

 Löbbenbach (Frosnitzbach), rechter Quellfluss des Frosnitzbachs, Osttirol
 Löbbenbach (Tauerntal), Bach im Tauerntal, Osttirol